Timagoras steht für:

 Timagoras (Töpfer), attischer Töpfer
 Timagoras aus Chalkis, Maler und Dichter
 Timagoras aus Kamiros, Bildhauer
 Timagoras aus Rhodos, Bildhauer

in der griechischen Mythologie:
 Timagoras (Mythologie), siehe Meles